Сантијаго Теститлан има више значења:

 Општина Сантијаго Теститлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Теститлан (Сантијаго Теститлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику